Hagenlocher ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hagenlocher (1895–1958), deutscher Karambolagespieler
 Waltraud Hagenlocher (1945–2012), deutsche Behindertensportlerin